Collingwood puede referirse a:

Personajes 

 Edward Collingwood, matemático británico.
 R. G. Collingwood, filósofo e historiador de la Universidad de Oxford.
 Cuthbert Collingwood, primer Barón Collingwood, almirante de la Royal Navy.
 Luke Collingwood, comerciante de esclavos.
 Lyn Collingwood (1936), actriz australiana.
 Paul Collingwood, jugador de cricket.
 Charles Collingwood (actor)
 Charles Collingwood (periodista)
 Cedric A. Collingwood científico de la Universidad de Leeds.
 Roko Collingwood (personaje de historieta)

Lugares 
 Collingwood (Ontario), Canadá
 Collingwood, Calgary, alrededores de Calgary, Alberta, Canadá.
 Collingwood, Northumberland, Inglaterra, Reino Unido.
 Collingwood, Victoria, Australia
 Collingwood, Nueva Zelanda

Instituciones 
 Collingwood School, escuela universitaria preparatoria de West Vancouver, Columbia Británica, Canadá.
 Collingwood College, Victoria, escuela preparatoria australiana.
 Collingwood College, Durham, college de la Universidad de Durham, Inglaterra.
 Collingwood College, Surrey, state secondary comprehensive technology college en Camberley, Inglaterra.

 Collingwood Football Club de la liga australiana de fútbol.

Otros usos 
 Collingwood 50005, locomotora de la British Rail Class 50. 
 HMS Collingwood, nombre de varios barcos de la Royal Navy.
 HMCS Collingwood, corbeta de la clase flower en la Segunda Guerra Mundial.
 Collingwood O'Hare